Leccinum quercinum, le Bolet des chênes, est une espèce de champignons comestibles du genre Leccinum. Il est trouvé sous les chênes à feuilles persistantes, d'où son nom d'espèce quercinum (de chêne, Quercus), mais vit aussi dans les bois de châtaigniers ou de hêtres.

Description 
Haut de 12-, il a un chapeau hémisphérique au stade jeune, puis devient convexe et souvent cabossé. Il est en général marron verdâtre, marron orangé voire rouge brique. Il peut également avoir des nuances de rouge orangé voir jaune-abricot et a un diamètre en moyenne de 5-. L'hyménium a des tubes longs de 1 à , fins, séparables, blanchâtres à jaunâtres, virant au jaune verdâtre et gris brunâtre dans l'âge. Ils sont terminés par des pores concolores, fins, ronds. Le pied, plutôt long et mince (10- de haut pour 2- de diamètre), est cylindrique à légèrement renflé en son centre, parfois en massue, dur, plein. Il est orné d'écailles pales ou rousses devenant grises en vieillissant. Souvent la base du pied est vert bleu. La chair est blanc-verdâtre changeant au rougeâtre lorsqu'elle est coupée, pour enfin devenir gris-violet. En raison du brunissement enzymatique, sa chair crème à jaune rosit ou grisonne à la coupe et noircit à la cuisson, ce qui le rend peu appétissant bien qu'il fasse partie des meilleurs Bolets rudes.

Espèce similaire 
Certains auteurs considéraient Leccinum aurantiacum similaire mais son chapeau serait d'un orange plus clair, et il pousserait seulement sous les peupliers et les trembles.

Systématique 
Le nom correct complet (avec auteur) de ce taxon est Leccinum quercinum (Pilát) E.E.Green & Watling, 1969.

Le basionyme de ce taxon est : Leccinum aurantiacum var. quercinum Pilát, 1961

Leccinum quercinum a pour synonymes :
 Boletus quercinus (Pilát) Hlavácek, 1990
 Krombholziella quercina (Pilát) utara, 1982
 Leccinum aurantiacum var. quercinum Pilát, 1961

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
 Jean-Louis Lamaison et Jean Marie Polèse, Encyclopédie visuelle des champignons . Artemis. page 52. 2005, 
 Yves-François Pouchus, Guide de poche de mycologie officinale. Lavoisier. 2012, 

Champignon comestible
Leccinum
Espèce de champignons (nom scientifique)